Хадад может означать:
 Хадад — один из сыновей Измаила.
 Хадад — бог грозы в западносемитской мифологии.

Персоналии 
  — немецкий актёр озвучивания.
 Хадад, Сарит (род. 1978) — израильская певица.

См. также 
 Хаддад
 Хаддади